Voici la liste des planètes mineures numérotées de 490001 à 491000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.
Certaines dates ont une note précisant que les circonstances de la découverte renvoient aux règles définies dans la circulaire MPEC 2010-U20 du Centre des planètes mineures.

Planètes mineures 490001 à 491000

490001-490100

490101-490200

490201-490300

490301-490400

490401-490500

490501-490600

490601-490700

490701-490800

490801-490900

490901-491000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Notes et références 

Liste des planètes mineures de 400 001 à 500 000